Potenzgesetz hat mehrere Bedeutungen:

 In der Mathematik versteht man unter Potenzgesetzen Regeln für das Rechnen mit Potenzen, siehe Potenz (Mathematik)#Potenzgesetze.
 In den Naturwissenschaften versteht man unter Potenzgesetzen Abhängigkeiten zwischen Größen in Form einer Potenzfunktion . Speziell: 
 In der Statistik und Chaostheorie sind Potenzgesetze Ausdruck der Skaleninvarianz vieler natürlicher Phänomene, siehe Potenzgesetz (Statistik).
 In der Rheologie lassen sich eine Reihe von Fließgesetzen für Flüssigkeiten durch Potenzgesetze für Fluide ausdrücken, siehe Potenzgesetz (Flüssigkeit)
 In der Meteorologie lässt sich die Windgeschwindigkeit in einer Höhe durch das Potenzgesetz nach Hellmann auf verschiedene andere Höhen umrechnen.
 Das Stevenssche Potenzgesetz über Zusammenhang zwischen der Reizstärke und Empfindungsstärke, siehe Stevenssche Potenzfunktion